Академия пана Кляксы:

 Академия пана Кляксы — повесть Яна Бжехвы
 Академия пана Кляксы — фильм